Clasamentele pe medalii la Jocurile Olimpice din 1896 până în 2012, incluzând Jocurile Olimpice de vară, Jocurile Olimpice de iarnă și totalul rezultatelor de la ambele competiții, sunt date în tabelul de mai jos. În acest clasament pe medalii nu sunt incluse Jocurile Intercalate din 1906 care nu mai sunt recunoscute de către Comitetul Olimpic Internațional (COI) ca Jocuri oficiale. COI nu a publicat tabelele din toate timpurile, publicând un tabel neoficial pentru o singură ediție a jocurilor. Acest tabel a fost astfel elaborat prin adăugarea de înregistrări unice de la baza de date a Comitetului Olimpic Internațional.

Țări care au câștigat medalii olimpice 
Acest tabel este în ordinea fiecărui Comitet Olimpic Național, dar poate fi sortat după fiecare coloană apăsând pictograma  de lângă titlul ei. În acest tabel nu sunt incluse medaliile revocate (de exemplu pentru dopaj). Tabelul a fost actualizat după Jocurile Olimpice de vară din 2012 de la Londra.

Țări care nu au câștigat medalii olimpice 
După Jocurile Olimpice de vară din 2012 de la Londra, 73 de țări din 204 Comite Olimpice Naționale nu au câștigat nici o medalie olimpică.

B. Monaco a câștigat o medalie de bronz la Competițiile artistice de la Jocurile Olimpice de vară din 1924.  Totuși, medaliile câștigate la competițiile artistice nu mai sunt recunoscute de către Comitetul Olimpic Internațional.

Note 

Surse
 International Olympic Committee medal database
 Official Olympic Reports

Legături externe 

Numărul medaliilor câștigate sunt completate din diferite surse, de mai multe ori sumânduse rezultatele Rusiei, Germaniei, Serbiei, Cehiei etc.
CNN (1998)
Der Spiegel (2006)
OlympiaStatistik.de (2006) 
SPORT.y2u.co.uk
NBC 
MedalCount.com
Map of Winter Olympic Medals – Interactive Graphic – NYTimes.com
Historical Medals – vancouver2010.com 
All-time Olympic Medals - series of interactive maps

Olimpiadă
Jocurile Olimpice